Schott Music, een Duitse muziekuitgeverij
 Schott AG, een glasproducent
 Upgant-Schott, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 SV Schott Jena, een Duitse voetbalclub